Coming out má více významů:

 coming out – proces rozpoznání a vyrovnání se s homosexuální orientací, sdělení svému okolí či veřejnosti
 Coming Out (film, 1979) – britský televizní film Carola Wisemana
 Coming Out (film, 1989) – východoněmecký film Heinera Carowa
 Coming Out (film, 2000) – jihokorejský film Kima Jee-woona
 Coming Out (film, 2013) – maďarský film Dénese Orosze
 Coming Out (seriál) – kanadský televizní seriál